Knežica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Knežica, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Knežica, une localité située dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
en Serbie
Knežica, un village situé dans la municipalité de Doljevac, district de Nišava ;
Knežica, un village situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo,